Postrer Río kan syfta på:

Dominikanska republiken 

 Postrer Río (kommun), Independencia, 
 Postrer Río (ort), Independencia,